Гониометрия  может означать:
 Гониометрия (в медицине) — раздел соматологии.
 Гониометрия (в математике) — система и метод измерения углов между гранями кристаллов.